Benjamin Bonzi era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Evan Furness ha sconfitto Ryan Peniston con il punteggio di 4-6, 7-6(8-6), 6-1.

Teste di serie 

  Corentin Moutet (primo turno)
  Mats Moraing (primo turno)
  Tseng Chun-hsin (secondo turno)
  Aleksandar Vukic (primo turno)

  Zdeněk Kolář (quarti di finale) 
  Dennis Novak (secondo turno, ritirato) 
  Jurij Rodionov (secondo turno) 
  Dmitrij Popko (secondo turno)

Qualificati 

  Lukáš Rosol (primo turno)
  Daniel Michalski (secondo turno)
  Evan Furness (campione)

  Mats Rosenkranz (quarti di finale) 
  Pavel Nejedlý (primo turno) 
  Emilio Nava (primo turno)

Lucky loser 

  Lucas Miedler (secondo turno) 

  Lukáš Klein (primo turno)

Wildcard 

  Jakub Menšík (primo turno)
  Jonáš Forejtek (quarti di finale)

  Miloš Karol (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Ostrava Open Challenger 2022